Por corretor pode estar à procura de:

 Corretor de seguros
 Corretor imobiliário
 Corretor ortográfico
 Corretor gramatical
 Corretora de valores
 Corretivo líquido, também chamado "corretor líquido"

Desambiguação